Pom Pom (Shen yong shuang xiang pao) – film del 1984 diretto da Joe Cheung
 Pom Pom – album di Ariel Pink del 2014
 Pom-Pom – soprannome dato al Vickers-Armstrong QF 2 lb, cannone costruito in serie dall'azienda britannica Vickers-Armstrong
 Ragazza pom pom – altro nome della cheerleader, acrobata del cheerleading
 Pompom – altro nome del pompon, pallina decorativa